Василий Карелин: Карелин, Василий Александрович (род. 1971) — российский хоккеист (с мячом), тренер.
 Карелин, Василий Матвеевич (в монашестве Вениамин; 1824—1874) — епископ Русской православной церкви, епископ Рижский и Митавский.